Ритиньш () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Ритиньш, Мартиньш (1949—2022) — латвийский кулинар.
 Ритиньш, Юрис (1952—2010)— латвийский политик и юрист.